

Patronyme 

 Gilles Babinet (), entrepreneur français ;
 Jacques Babinet (1794-1872), mathématicien, physicien et astronome français ;
 Olivier Babinet (?-), réalisateur et scénariste français.

Sciences 
 Principe de Babinet, mis au jour par Jacques Babinet ;
 Compensateur de Soleil-Babinet, mis au jour par Jacques Babinet et Jean-Baptiste Soleil.